Weglein ist der Familienname folgender Personen:

 Clär Weglein (1895–1973), deutsche Musikpädagogin
 Resi Weglein (1894–1977), deutsche Unternehmergattin, Krankenschwester im Ghetto Theresienstadt